Это список видеоигр для игровой консоли Atari 2600.

 Atari 2600 ROM Images

0-9 
 3-D Tic-Tac-Toe (Atari) — 1980
 32 in 1 (Atari) — 1990
 9 to 5 (20th Century Fox)

A 
 Acid Drop (Salu Ltd) — 1992
 Advanced Dungeons & Dragons: Tower Of Mystery (M-Network) — Prototype
 Advanced Dungeons & Dragons: Treasure Of Tarmin (M-Network) — Prototype
 Advanced Dungeons & Dragons (M-Network)
 Adventure (Atari) — 1980
 Adventures of Tron (M-Network) — 1982
 Airlock (Data Age) — 1982
 Air Raid (MenAVision) — N/A
 Air Raiders (M-Network) — 1982
 Air-Sea Battle (Atari) — 1977
 Alfred Challenge (Homebrew) — 1998
 Alien (20th Century Fox) — 1982
 Allia Quest (Homebrew)
 Alpha Beam with Ernie (Atari) — 1983
 Amidar (Parker Brothers) — 1982
 Armor Ambush (M-Network) — 1982
 Artillery Duel/Chuck Norris Superkicks (Xonox) — 1983
 Artillery Duel/Ghost Manor (Xonox) — 1983
 Artillery Duel/Spike's Peak (Xonox) — 1983
 Artillery Duel (Xonox) — 1983
 Asterix (PAL) (Atari) — 1983
 Asteroids (Atari) — 1981
 Astroblast (M-Network) — 1982
 Atlantis (Imagic) — 1982
 Atlantis II (Imagic) — 1982

B 
 BASIC Programming (Atari) — 1979
 BMX Airmaster (TNT Games) — 1989
 Bachelor Party (Mystique) — 1983
 Backfire (Homebrew) — 2003
 Backgammon (Atari) — 1979
 Bank Heist (20th Century Fox) — 1983
 Bank Heist (Action Hi-Tech)
 Barnstorming (Activision) — 1982
 Basic Math (Atari) — 1977
 Basketball (Atari) — 1978
 Battlezone (Atari) — 1983
 Beamrider (Activision) — 1984
 Beany Bopper (20th Century Fox) — 1982
 Beat Em and Eat Em (Mystique) — 1983
 Bermuda Triangle (Data Age) — 1982
 Berzerk (Atari) — 1982
 Big Bird's Egg Catch (Atari) — 1983
 Blackjack (Atari) — 1977
 Blue Print (CBS Electronics) — 1982
 Bobby Is Going Home (Bit Corp) — 1983
 Boing! (First Star Software) — 1983
 Bowling (Atari) — 1979
 Boxing (Activision) — 1980
 Brain Games (Atari) — 1978
 Breakout (Atari) — 1978
 Bridge (Activision) — 1981
 Bugs Bunny (Atari) — Prototype
 Bump 'n' Jump (M-Network) — 1983
 Bumper Bash (Spectravision) — 1983
 Burgertime (M-Network) — 1983
 Burning Desire (Playaround) −1983

C 
 Canyon Bomber (Atari) — 1978
 California Games (Epyx) — 1987
 Carnival (Coleco) — 1982
 Casino (Atari) — 1978
 Centipede (Atari) — 1982
 Challenge of Nexar (Spectravision) — 1982
 Championship Soccer (Atari) — 1980
 Chase the Chuck Wagon (Spectravision) — 1983
 Checkers (Activision) — 1981
 China Syndrome (Spectravision) — 1983
 Chopper Command (Activision) — 1982
 Chuck Norris Superkicks/Ghost Manor (Xonox) — 1983
 Chuck Norris Superkicks/Spike's Peak (Xonox) — 1983
 Chuck Norris Superkicks (Xonox) — 1983
 Circus Atari (Atari) — 1980
 Climber 5 (Homebrew) — 2004
 Coconuts (Telesys) — 1982
 Codebreaker (Atari) — 1978
 Combat (Atari) — 1977
 Combat Two (Atari) — Prototype
 Commando (Activision) — 1988
 Commando Raid (US Games) — 1982
 Communist Mutants from Space (Cassette) (Starpath) — 1982
 Concentration (Atari) — 1978
 Condor Attack (Ultravision) — 1983
 Congo Bongo (Sega) — 1983
 Cookie Monster Munch (Atari) — 1983
 Cosmic Ark (Imagic) — 1982
 Cosmic Commuter (Activision) — 1985
 Cosmic Creeps (Telesys) — 1982
 Cosmic Swarm (CommaVid) — 1982
 Crackpots (Activision) — 1983
 Crash Dive (20th Century Fox) — 1983
 Crazy Balloon (Homebrew) — 2005
 Crazy Climber (Atari) — 1982
 Crazy Valet (Homebrew) — 2000
 Cross Force (Spectravision) — 1983
 Crossbow (Atari) — 1988
 Cruise Missile (Froggo) — 1987
 Crypts Of Chaos (20th Century Fox) — 1982
 Crystal Castles (Atari) — 1984
 Custer's Revenge (Mystique) — 1983

D 
 Dark Cavern (M-Network) — 1982
 Dark Chambers (Atari) — 1988
 Dark Mage (Homebrew)
 Deadly Discs (Telegames) — 1983
 Death Trap (Avalon Hill)
 Decathlon (Activision) — 1983
 Defender II (Atari) — 1988
 Defender (Atari) — 1982
 Demolition Herby (Telesys) — 1983
 Demon Attack (Imagic) — 1982
 Demons To Diamonds (Atari) — 1982
 Desert Falcon (Atari)
 Diagnostic Cartridge (Atari)
 Dig Dug (Atari) — 1983
 Dodge 'Em (Atari) — 1980
 Dolphin (Activision) — 1983
 Donkey Kong (Coleco) — 1982
 Donkey Kong Jr (Coleco) — 1983
 Double Dragon (Activision) — 1989
 Double Dunk (Atari) — 1988
 Dragonfire (Imagic) — 1983
 Dragonstomper (cassette) (Starpath) — 1982
 Dragster (Activision) — 1980
 Dumbo's Flying Circus (Atari) — Prototype

E 
 E.T. the Extra-Terrestrial (Atari) — 1982
 Earth Dies Screaming (20th Century Fox) — 1982
 Eggomania (US Games) — 1982
 Enduro (Activision) — 1983
 Entombed (US Games) — 1982
 Escape From The Mindmaster (Cassette) (Starpath) — 1982
 Espial (Tigervision) — 1984
 Euchre (Homebrew)
 Exocet (Panda Games) — 1983

F 
 Fall Guy (20th Century Fox — Prototype
 Fall Down (Homebrew) — 2005
 Fantastic Voyage (20th Century Fox) — 1982
 Fast Food (Telesys) — 1982
 Fathom (Imagic) — 1983
 Final Approach (Apollo) — 1982
 Fire Fighter (Imagic) — 1982
 Fireball (cassette) (Starpath)
 Fishing Derby (Activision) — 1980
 Flag Capture (Atari) — 1978
 FlapPing/JoustPong (Homebrew) — 2005
 Flash Gordon (20th Century Fox) — 1983
 Football (Atari) — 1978
 Frankenstein's Monster (Data Age) — 1983
 Freeway (Activision) — 1981
 Frogger II: Threeedeep! (Parker Brothers) — 1983
 Frogger, The Official (cassette) (Starpath) — 1983
 Frogger (Parker Brothers) — 1982
 Frogs And Flies (M-Network) — 1982
 Frontline (Coleco) — 1983
 Frostbite (Activision) — 1983
 Fun With Numbers (Atari) — 1978

G 
 GI Joe: Cobra Strike (Parker Brothers) — 1983
 Galaxian (Atari) — 1983
 Gangster Alley (Spectravision) — 1983
 Gas Hog (Spectravision) — 1983
 Gauntlet (Answer Software) — 1983
 Ghost Manor/Spike's Peak (Xonox) — 1983
 Ghost Manor (Xonox) — 1983
 Ghostbusters (Activision) — 1985
 Ghostbusters II (Salu) — 1990
 Glacier Patrol (Telegames) — 1983
 Go Fish! (Homebrew) — 2005
 Golf (Atari) — 1980
 Gopher (US Games) — 1982
 Gorf (CBS Electronics) — 1982
 Grand Prix (Activision) — 1982
 Gravitar (Atari) — 1983
 Gremlins (Atari) — 1986
 Guardian (Apollo) — 1982
 Gunfight (Homebrew) — 2001
 Gyruss (Parker Brothers) — 1983

H 
 H.E.R.O. (Activision) — 1984
 Halloween (Wizard Video) — 1983
 Hangman (Atari) — 1978
 Haunted House (Atari) — 1981
 Home Run (Atari) — 1978
 Human Cannonball (Atari) — 1978
 Hunt & Score (Atari) — 1978
 Hunchy 2 (Homebrew) — 2005

I 
 Ice Hockey (Activision) — 1981
 Ikari Warriors (Atari) — 1990
 In Search Of The Golden Skull (M-Network) — Prototype
 Incredible Hulk (Parker Brothers) — Prototype
 Indy 500 (Atari) — 1977
 Infiltrate (Apollo) — 1982
 International Soccer (M-Network) — 1982
 Intuition (Tigervision) — Prototype
 INV (Homebrew) — 1998
 Ixion (Sega) — Prototype

J 
 James Bond 007 (Parker Brothers) — 1983
 Jammed (Homebrew) — 2001
 Jawbreaker (Tigervision) — 1982
 Joust (Atari) — 1983
 Jr. Pac-Man (Atari) — 1987
 Jungle Hunt (Atari) — 1983

K 
 Kaboom! (Activision) — 1981
 Kangaroo (Atari) — 1983
 Karate (Ultravision) — 1983
 Keystone Kapers (Activision) — 1983
 Killer Satellites (Cassette) (Starpath) — 1982
 King Kong (Tigervision) — 1982
 Kool-Aid Man (M-Network) — 1983
 Kreuzfeuer (Spectravision) — Prototype
 Krull (Atari) — 1983
 Kung-Fu Master (Activision) — 1987
 Kyphus (Apollo) — Prototype

L 
 Laser Blast (Activision) — 1981
 Laser Gates (Imagic) — 1983
 Laser Volley (Zellers) — 1983
 Lochjaw (Apollo) — 1982
 Lock 'N Chase (M-Network) — 1982
 Loco-Motion (M-Network) — Prototype(1982)
 London Blitz (Avalon Hill) — 1983
 Lord of The Rings: Journey To Rivendell (Parker Brothers) (отменена)
 Lord of the Rings: Fellowship of the Ring (Homebrew) — 2002
 Lost Luggage (Apollo) — 1982

M 
 MASH (20th Century Fox) — 1983
 M.A.D. (US Games) — 1982
 Malagai (Answer Software) — 1983
 Mangia (Spectravision) — 1983
 Marauder (Tigervision) — 1982
 Marble Craze (Homebrew) — 2002
 Marine Wars (Konami) — 1983
 Mario Bros. (Atari) — 1983
 Master Builder (Spectravision) — 1983
 Masters of the Universe: Power of He-Man (M-Network) — 1983
 Math Gran Prix (Atari) — 1982
 Maze Chase (US Games) (отменена)
 Maze Craze: A Game Of Cops And Robbers (Atari) — 1978
 McDonald’s (Parker Brothers) — 1983
 Megaforce (20th Century Fox) — 1982
 Megamania (Activision) — 1982
 Meltdown (20th Century Fox) — 1983
 Mental Kombat (Homebrew) — 2002
 Merlin's Walls (Homebrew) — 1999
 Midnight Magic (Atari) — 1986
 Millipede (Atari) — 1984
 Miner 2049er II (Tigervision) — 1983
 Miner 2049er (Tigervision) — 1982
 Miniature Golf (Atari) — 1978
 Missile Command (Atari) — 1980
 Missile Control (Video Gems) — 1983
 Missile Intercept (US Games) — 1982
 Mission Survive (Video Gems) — 1983
 Mogul Maniac (Amiga) — 1983
 Montezuma’s Revenge: Starring Panama Joe (Parker Brothers) — 1983
 Moon Patrol (Atari) — 1982
 Moonsweeper (Imagic) — 1983
 Moto Rodeo (Atari) — 1990
 Motocross Racer (Xonox) — 1984
 Mountain King (CBS Video Games) — 1983
 Mouse Trap (Coleco) — 1983
 Mr. Do's Castle (Parker Brothers) — 1983
 Ms. Pac-Man (Atari) — 1982
 Mystic Castle (M-Network) — 2016

N 
 Name This Game (VidTec) — 1982
 Night Driver (Atari) — 1980
 Night Stalker (USA) — 1982
 No Escape! (Imagic) — 1983
 Nova Blast (Imagic) — 1983

O 
 Ocean City Defender (Zellers) — 1983
 Off the wall (Atari) — 1989
 Oink! (Activision) — 1983
 Okie Dokie (Homebrew) — 1996
 Oscar's Trash Race (Atari) — 1983
 Othello (Atari) — 1980
 Out of Control (Avalon Hill) — 1983
 Outer Space (Sears) — 1982
 Outlaw (Atari) — 1978
 Oystron (Homebrew) — 1997

P 
 Pac-Man (Atari) — 1982
 Panda Chase (Atari) — 1983
 Party Mix (cassette) (Starpath) — 1982
 Peek A Boo (Atari) — 1984
 Pele's Championship Soccer (Atari) — 1982
 Pele's Soccer (Atari) — 1981
 Pengo (Atari) — 1982
 Pesco (Homebrew) — 1999
 Pete Rose Baseball (Absolute Entertainment) — 1988
 Phasеr Patrol (cassette) (Starpath) — 1982
 Phoenix (Atari) — 1982
 Picnic (US Games) — 1982
 Piece O'Cake (US Games) — 1982
 Pigs In Space (Atari) — 1983
 Piraten-Schiff (Spectravision) — 1983
 Pitfall II: Lost Caverns (Activision) — 1984
 Pitfall! (Activision) — 1982
 Planet Patrol (Spectravision) — 1982
 Planeten Patrouile (Spectravision) — 1982
 Plaque Attack (Activision) — 1983
 Poker Squares (Homebrew) — 2005
 Polaris (Tigervision) — 1983
 Pole Position (Atari) — 1982
 Pompeii (Apollo) — 1983
 Pong (Atari) — 1972
 Pooyan (Konami) — 1982
 Popeye (Parker Brothers) — 1982
 Porky’s (20th Century Fox) — 1983
 Power Off! (Homebrew) — 2002
 Pressure Cooker (Activision) — 1983
 Pressure Gauge (Homebrew) — 2000
 Private Eye (Activision) — 1983

Q 
 Q-bert's Qubes (Parker Brothers) — 1984
 Q-bert (Parker Brothers) — 1983
 Quadrun (Atari) — 1983
 Quest for Quintana Roo (Telesys) — 1984
 Quick Step (Imagic) — 1983

R 
 Rabbit Transit (cassette) (Starpath) — 1983
 Racquet Ball (Apollo) — 1981
 Radar Lock (Atari) — 1989
 Radar (Zellers)
 Raft Rider (US Games)
 Raiders of the Lost Ark (Atari)
 Ram It (Telesys)
 Rampage (Activision)
 Reactor (Parker Brothers)
 Realsports Baseball (Atari)
 Realsports Boxing (Atari)
 Realsports Football (PAL) (Atari)
 Realsports Football (Atari)
 Realsports Soccer (Atari)
 Realsports Tennis (Atari)
 Realsports Volleyball (Atari)
 Reindeer Rescue (Homebrew)
 Revenge Of The Beefsteak Tomatoes (20th Century Fox)
 Riddle Of The Sphinx (Imagic)
 River Patrol (Tigervision)
 River Raid (Activision)
 River Raid II (Activision)
 Road Runner (Atari)
 Robin Hood/Sir Lancelot - The Joust (Xonox)
 Robin Hood (Xonox)
 Robot Commando Raid (VidTec)
 Robot Tank (Activision)
 Rocky and Bullwinkle (США)
 Rocky and Bullwinkle (M-Network)
 Rubik’s Cube (Atari)

S 
 Save Mary (Atari)
 Scraper Caper (Tigervision)
 SCSIcide (Homebrew)
 Sea Battle (M-Network)
 Sea Hunt (FROGGO GAMES)
 Seaquest (Activision)
 Seawolf (Homebrew)
 Secret Quest (Atari)
 Sentinel (Atari)
 Shark Attack (Apollo)
 Shooting Arcade (Atari)
 Shootin' Gallery (Imagic)
 Shuttle Orbiter (Avalon Hill)
 Signal Tracing Cartridge (Atari)
 Sir Lancelot (Xonox)
 Six Pack (20th Century Fox)
 Skate Boardin': A Radical Adventure (Absolute Entertainment)
 Skeet Shoot (Apollo)
 Skiing (Activision)
 Sky Diver (Atari)
 Sky Jinks (Activision)
 Sky Lancer (Tigervision)
 Sky Patrol (Imagic)
 Sky Skipper (Parker Brothers)
 Slot Machine (Atari)
 Slot Racers (Atari)
 Sneak 'N Peek (VidTec)
 Snoopy & The Red Baron (Atari)
 Snow White And The Seven Dwarfs (Atari)
 Solar Fox (CBS Electronics)
 Solar Storm (Imagic)
 Solaris (Atari)
 Sorcerer's Apprentice (Atari)
 Space Attack (M-Network)
 Space Attack (USA)
 Space Cavern (Apollo)
 Space Chase (Apollo)
 Space Grid (Action Hi-Tech)
 Space Invaders (Atari)
 Space Jockey (VidTec)
 Space Maze (Telesys)
 Space Shuttle: A Journey Into Space (Activision)
 Space War (Atari)
 Spacemaster X-7 (20th Century Fox)
 Spider Fighter (Activision)
 Spider-Man (Parker Brothers)
 Spike's Peak (Xonox)
 Springer (Tigervision)
 Sprintmaster (Atari)
 Squeeze Box (US Games)
 Squoosh (Apollo)
 Sssnake (Data Age)
 Stampede (Activision)
 Star Fox (Mythicon)
 Star Raiders (Atari)
 Starship (Atari)
 Star Strike (M-Network)
 Star Strike (USA)
 Star Voyager (Imagic)
 Star Wars Return Of The Jedi: Death Star Battle (Parker Brothers)
 Star Wars Return Of The Jedi: Ewok Adventure (Parker Brothers)
 Star Wars: Jedi Arena (Parker Brothers)
 Star Wars: The Arcade Game (Parker Brothers)
 Star Wars: The Empire Strikes Back (Parker Brothers)
 Stargate (Atari)
 Stargunner (Telesys)
 Starmaster (Activision)
 Steeple Chase (Video Gems)
 Strategy X (Konami)
 Strawberry Shortcake: Musical Match-ups (Parker Brothers)
 Street Racer (Atari)
 Subterranea (Imagic)
 Suicide Mission (cassette) (Starpath)
 Summer Games (Epyx)
 Super Baseball (Atari)
 Super Baumeister (Spectravision)
 Super Breakout (Atari)
 Super Challenge Baseball (M-Network)
 Super Challenge Baseball (USA)
 Super Challenge Football (M-Network)
 Super Challenge Football (USA)
 Super Cobra (Parker Brothers)
 Super Crush (Tigervision)
 Super Football (Atari)
 Superman (Atari)
 Surf's Up (Amiga)
 Surfer's Paradise: But Danger Below! (Video Gems)
 Surround (Atari)
 Survival Island (cassette) (Starpath)
 Sword Of Saros (cassette) (Starpath)
 Swordfight (США)
 Swordfight (M-Network)
 Swordquest: Airworld (Atari)
 Swordquest: Earthworld (Atari)
 Swordquest: Fireworld (Atari)
 Swordquest: Waterworld (Atari)

T 
 Tank City (Action Hi-Tech)
 Tapeworm (Spectravision)
 Air-Sea Battle (Sears, Roebuck and Co.)
 Tax Avoiders (American Videogame)
 Taz (Atari)
 Tennis (Activision)
 Texas Chainsaw Massacre (Wizard Video)
 The Fly (US Games)
 This Planet Sucks (Homebrew)
 Threshold (Tigervision)
 Thrust (Homebrew)
 Title Match Pro Wrestling (Absolute Entertainment)
 Tomarc The Barbarian (Xonox)
 Tomcat: The F-14 Fighter Simulator (Absolute Entertainment)
 Towering Inferno (US Games)
 Track and Field (Atari)
 Treasure Below (Video Gems)
 Trick Shot (Imagic)
 Tron Deadly Discs/Adventures Of Tron (M-Network)
 Tron Deadly Discs (M-Network)
 Turmoil (20th Century Fox)
 Turmoil (Zellers)
 Tutankham (Parker Brothers)

U 
 Up n' Down (Sega)

V 
 Vanguard (Atari)
 Vault Assault (Homebrew)
 Venture (Atari)
 Video Checkers (Atari)
 Video Chess (Atari)
 Video Cube (Atari)
 Video Olympics (Atari)
 Video Pinball (Atari)

W 
 Wabbit (Apollo)
 Wall Ball (Avalon Hill)
 War Zone (Action Hi-Tech)
 Warlords (Atari)
 Warring Worms (Homebrew)
 Weird Bird (US Games)
 Wing War (Imagic)
 Winter Games (Epyx)
 Wizard (Atari)
 Wizard Of Wor (CBS Video Games)
 Word Zapper (US Games)

X 
 Xenophobe (Atari)
 X-man (Gamex)

Y 
 Yars' Revenge (Atari)

Z 
 Z-Blocks (Homebrew)
 Z-Tack (Bomb)
 Zaxxon (Coleco)

Atari 2600
 *